Rajski ist der Familienname folgender Personen:
 Leszek Rajski (* 1983), polnischer Fechter
 Peggy Rajski (* 1953), US-amerikanische Filmproduzentin, Filmregisseurin und Hochschullehrerin
 Wojciech Rajski (* 1948), polnischer Dirigent und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rayski